FREJULI peut désigner deux organisations argentines :

 le , coalition péroniste lors des élections de 1973.
 le Frente Justicia, Unión y Libertad, groupe parlementaire péroniste de droite fondée en 2007.